Смысловский — фамилия. Известные носители:
 Смысловский, Борис Алексеевич (также известный как Хольмстон-Смысловский) (1897—1988) — генерал-майор, создатель 1-й Русской национальной армии.
 Смысловский, Евгений Константинович (1868—1933) — русский генерал-лейтенант, военспец РККА.
 Смысловский, Игорь Алексеевич (1905—2000) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР, племянник Е. К. Смысловского.

См. также 
 Смыслов